Kirishima (schip, 1915), voormalig Japans slagschip
 Kirishima (stad), stad in Japan
 Kirishima (vulkaangroep), vulkaangroep